Iwase pode referir-se a:
 Província de Iwase, antiga província japonesa.
 Distrito de Iwase, distrito japonês da província de Fukushima.

Desambiguação